Microgadus är ett släkte av fiskar. Microgadus ingår i familjen torskfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torskfiskar
Microgadus